

Letteratura
 Cavalleria rusticana (1880), novella di Giovanni Verga

Opera lirica
 Mala Pasqua! – opera lirica del 1890 di Stanislao Gastaldon.
 Cavalleria rusticana – opera lirica del 1890 di Pietro Mascagni.
 Cavalleria rusticana – opera lirica del 1907 di Domenico Monleone.

Teatro
Cavalleria rusticana – opera teatrale di Giovanni Verga  rappresentata il 14 gennaio 1884 dalla compagnia di Cesare Rossi al Teatro Carignano di Torino.

Cinema 
Cavalleria rusticana (1910) – film di Émile Chautard
Cavalleria rusticana (1910) – film di Mario Gallo
Cavalleria rusticana (1916) – film di Ugo Falena
Cavalleria rusticana (1916) – film di Ubaldo Maria Del Colle
Cavalleria rusticana (1917) – film di Karl Otto Krause e Rudolf Meinert
Cavalleria rusticana (1924) – film di Mario Gargiulo
Cavalleria rusticana (1939) – film di Amleto Palermi
Cavalleria rusticana (1953) – film di Carmine Gallone
Cavalleria rusticana (1982) – film di Franco Zeffirelli
Cavalleria rusticana (1996) – film per la TV di Liliana Cavani